Baroni è il plurale di barone, titolo nobiliare. Può riferirsi anche a:

Persone

Baroni
 Agostino Baroni (1906-2001) – arcivescovo cattolico italiano
 Alex Baroni (1966-2002) – cantante italiano
 Andrea Baroni (1917-2014) – meteorologo e generale italiano
 Anna Lisa Baroni (1959) – politica italiana
 Antonio Baroni (1833-1912) – alpinista italiano
 Chiara Baroni (1992) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Costantino Baroni (1905-1956) – storico dell'arte e scrittore italiano
 Eleonora Baroni (1611-1670) – musicista e cantante italiano
 Emanuela Baroni (1965) – attrice e doppiatrice italiana, figlia di Gil
 Enrico Baroni (1892-1940) – militare italiano
 Eugenio Baroni (1880-1935) – scultore italiano
 Gil Baroni (1937-2020) – attore e doppiatore italiano
 Gilberto Baroni (1913-1999) – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Baroni (...–1730) – pittore e incisore italiano
 Guido Baroni (1904–...) – giornalista e politico italiano
 Ilio Baroni (1902-1945) – anarchico, antifascista e partigiano italiano
 José Mário Donizeti Baroni (1957-1978) – calciatore brasiliano
 Lorenzo Baroni (1990) – motociclista italiano
 Marco Baroni (1963) – ex calciatore ed allenatore di calcio italiano
 Marco Baroni (1983) – cantante italiano
 Marco Baroni (1966) – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano, figlio di Gil
 Mario Baroni (1927-1994) – ciclista su strada italiano
 Massimo Enrico Baroni (1973) – politico italiano
 Mirjana Lučić-Baroni (1982) – tennista croata
 Nello Baroni (1906-1958) – architetto italiano
 Paolo Baroni (1945) – attore italiano
 Ronald Baroni (1966) – ex calciatore peruviano
 Tamara Baroni (1947) – attrice italiana
 Valeria Baroni (1989) – attrice e cantante argentina
 Vincenzo Baroni (...) – schermidore italiano
 Vittore Baroni (1956) – artista, critico musicale e musicista italiano
 Vittorio Baroni (1911-1990) – religioso ed erborista italiano

Cognomi composti
 Andrea Baroni Peretti Montalto (1572-1629) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Francesco Orsini Baroni (1837-1919) – imprenditore e politico italiano
 Luca Orsini Baroni (1871-1948) – diplomatico e politico italiano
 Mirjana Lučić-Baroni (1982) – tennista croata

Altro 
 7196 Baroni – asteroide
 Baroni – frazione di Bussoleno nella città metropolitana di Torino, Italia

Pagine correlate 
 Barone (disambigua)
 Congiura dei baroni (disambigua)
 Crociata dei baroni